(Von Jour Caux) — это псевдоним японского архитектора, художника и мыслителя . Его называют японским Гауди.

Вон родился 27 января 1934 года в Асакусе, Токио. Он изучал архитектуру в университете Васэда и в школе Чикагского художественного института.

В 1958 году Вон начал работать как обычный архитектор, но в 1971-м отказался от общепринятой архитектурной практики, а в 1974 году создал группу художников и ремесленников под названием Арт Комплекс (Art Complex). Их деятельность состоит в возрождении движения «искусств и ремёсел» в архитектуре.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Urban Monuments by Japan’s Gaudí: The Works of Japanese Architect Von Jour Caux

Википедия:Биографии современников
Персоналии:Токио
Архитекторы Японии